Mesapamea mixta är en fjärilsart som beskrevs av Fabricius 1794. Mesapamea mixta ingår i släktet Mesapamea och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
mixta